Puerto Escondido steht für:

 Puerto Escondido, Stadt in Oaxaca, Mexiko
 Puerto Escondido (Baja California Sur), Ort in Mexiko
 Puerto Escondido (Honduras), archäologischer Fundplatz in Honduras
 Puerto Escondido (Kolumbien), Gemeinde im Departamento de Córdoba, Kolumbien
 Puerto Escondido (Falcón), Ort in Venezuela
 Puerto Escondido (Zulia), Stadt in Venezuela
 Puerto Escondido (Film), Film von Gabriele Salvatores